Флаг муниципального образования город Горячий Ключ Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 16 августа 2002 года и 1 ноября 2002 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1004.

Описание 
«Флаг города Горячий Ключ представляет собой синее прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее в центре белые фигуры из герба — арку, наклонённую амфору, изливающую воду».

Обоснование символики 
Флаг города Горячий Ключ по своему содержанию един и гармоничен. Все фигуры флага символизируют благоприятные природные и климатические условия города-курорта для жизни населения, а минеральные (для питьевого лечения) и термальные (для бальнеотерапевтических процедур) воды псекупских источников для лечения многих заболеваний известны с древних времён.

Арка (ворота) — геральдический символ новой жизни, начало города как такового. Открытые ворота говорят о гостеприимстве и доброте его жителей, аллегорически символизируют надёжность и самостоятельность города.

Амфора, изливающая воду, аллегорически изображает «Иверский источник» в Дантовом ущелье — неиссякаемый символический источник жизни, здоровья, обновления души, очищения.

Синий цвет полотнища подчёркивает символику и показывает географическое расположение города Горячего Ключа в предгорьях Большого Кавказа на правом берегу реки Псекупс (приток Кубани).

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности, истины, чести и добродетели.

Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, чистоты, веры, мира.

Примечания 

Горячий ключ
Горячий Ключ
Амфора в геральдике